Пушкинское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Севского района Брянской области. Административный центр — село Пушкино.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Пушкинского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Севского района
Сельские поселения Брянской области